Pierdonato Cesi ist der Name folgender Personen:

* Pierdonato Cesi (Kardinal, 1522) (1522–1586), Kardinal
 Pierdonato Cesi (Kardinal, 1583) (1583–1656), Kardinal